Numele propriu Florida se poate referi la:

Locuri, localități, un stat al SUA

Africa de Sud 

 Florida, Gauteng, oraș în Africa de Sud.

Argentina 

 Florida, Vicente López Partido, Argentina. 
 Florida Street, o stradă pietonală în Buenos Aires, Argentina.

Brazilia 

 Flórida Paulista, municipalitate în statul brazilian São Paulo.

Chile 

 La Florida, municipalitate în Chile.

Columbia 

 Florida, Columbia.

Puerto Rico 

 Florida, Puerto Rico.

Statele Unite ale Americii 

 Florida, cel de-al 27-lea stat constituent al Statelor Unite ale Americii
 Florida (teritoriu SUA), unitate administrativă pre-statală existentă ca formă de teritoriu organizat între 1822 și 1845
 Florida (stat SCA), unul din cele unsprezece state ale Statelor Unite ale Americii, care au secesionat din Uniune formând Statele Confederate ale Americii, între 1861 și 1865).
 Florida (colonie Spania), Florida anterioară secolului al 19-lea, colonie a Spaniei
 Florida, Massachusetts; 
 Florida, Missouri; 
 Florida, Montgomery County, New York; 
 Florida, Orange County, New York.

Uruguay 

 Florida, oraș în Uruguay. 
 Florida Department, departament în Uruguay.

Alte utilizări ale numelui 

Florida se mai poate referi la:
 Florida (grup literar) (în spaniolă, Grupo Florida), un grup de avant-garde literară din Buenos Aires din anii 1920, adesea cunoscut și denumirea de Grupul Martín Fierro. 
 Richard Florida, economist american. 
 Florida Evans, personaj principal al serialului de televiziune Good Times. 
 Florida unul din varietățile de automobile produse fabricantul de mașini iugoslav Yugo. 
 USS Florida - mai multe nave militare ale Marinei SUA, US Navy, purtând acest nume în onoarea statului Florida.

Vezi și 
 Florin (prenume)

Nume proprii
+